Jove puede designar a dos poblaciones españolas:

 Jove, barrio del distrito Oeste del concejo de Gijón, Principado de Asturias .
 Jove, municipio perteneciente a la provincia de Lugo, Galicia.

También puede referirse a:

 Jove, forma nominativa del nombre del dios Júpiter (vocativo, Iovis) de la mitología romana. Forma muy utilizada en la poesía.
 FC Jove Español San Vicente, club de fútbol de San Vicente del Raspeig en Alicante.